Salda ist der Name mehrerer Flüsse im Flusssystem des Ob in Russland:
 eines Nebenflusses des Tagil, siehe Salda (Tagil)
 eines Nebenflusses der Tura, siehe Salda (Tura)

und, vom Flussnamen abgeleitet, Namensbestandteil der Städte:
 Nischnjaja Salda
 Werchnjaja Salda

ein Gewässer und Ort in der Türkei:
 Salda See, Saldasee oder See Salda; engl. Salda Lake, türk. Salda Gölü; hochgelegener, abflussloser Kratersee in der Provinz Burdur, Türkei
 Salda (Türkei), Ort an diesem See

Salda ist außerdem der Name von:
 Arvydas Salda (* 1955), einem litauischen Politiker
 Salda (Gattung), einer Gattung der Uferwanzen

Siehe auch
 Salta
 F. X. Šalda (1867–1937), tschechischer Journalist und Literaturkritiker